Клайборн  — фамилия и топоним:
 Фамилия
 Клайборн, Лиз (1929—2007) — американский модельер.
 Клайборн, Шейн — один из основателей новомонашеской общины Potter Street Community.
 Топоним
 Клайборн — округ штата Миссисипи (США).